Sainte-Florence puede referirse a: 

 Sainte-Florence, comuna francesa situada en Gironda.
 Sainte-Florence, comuna francesa situada en Vendée.